Фамилия:
 Дебус, Курт Хенрик (1908 — 1983) — немецкий учёный-ракетостроитель, директор космического центра Кеннеди.

Топонимы:
 Дебус  — кратер на обратной стороне Луны.

Примечания